Dilatatore – In medicina, dispositivo che permette la dilatazione di un orifizio.
 Dilatatore – Anello utilizzato per la dilatazione della pelle o cartilagine nella pratica del piercing.